Il titolo Smoke Signals, che in lingua inglese significa segnali di fumo, può riferirsi a:

Cinema
Segnale di fumo (Smoke Signal) – film del 1955 diretto da Jerry Hopper 
Smoke Signals – film del 1998 diretto da Chris Eyre

Musica
Smoke Signals – album del 1986 degli MDC
Smoke Signals – album del 1986 di Smokey Robinson
Smoke Signals – album del 2007 di Jericho
Smoke Signals – brano musicale degli Extreme, incluso nell'album Extreme
Smoke Signals – raccolta di registrazioni dal vivo in radio del 1972 dei Matching Mole